São Geraldo Majella (1726-1755) - santo católico italiano.
 Geraldo Majella Agnelo (1933) - cardeal brasileiro.